Blomman kan avse:

Bosse "Blomman" Blombergh (1944–2008), svensk musiker
Leif Blomberg (1941–1998), svensk fackföreningsman

Se även
 Blomma